Island City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Island City (Indiana)
 Island City (Kentucky)
 Island City (Missouri)
 Island City (Oregon)